Tóth Emese (1966-) közgazdász
Tóth Emese a Karinthy Színház gazdasági igazgatója